Robin Hood – postać ze średniowiecznych legend

Filmy i seriale 
 Robin Hood – amerykański film z 1922 roku
 Robin Hood – amerykański film animowany z 1973 roku
 Robin Hood – brytyjski serial (1983-1986), znany też pod tytułem Robin z Sherwood
 Robin Hood – australijski film animowany z 1985 roku
 Robin Hood – japoński serial anime z 1990 roku
 Robin Hood: Książę złodziei – amerykański film z 1991 roku
 Robin Hood – amerykańsko-brytyjski film z 1991 roku
 Robin Hood: Faceci w rajtuzach – amerykański film z 1993 roku
 Robin Hood – czwarta strzała – polski film z 1997 roku
 Robin Hood – brytyjski serial (1955-1960), w roli głównej Richard Greene.
 Robin Hood – brytyjski serial (2006-2009)
 Robin Hood – amerykańsko-brytyjski film z 2010 roku
 Robin Hood – Draka w Sherwood – francuski serial animowany z 2014 roku
 Robin Hood: Początek – amerykański film z 2018 roku

Utwory literackie 
 Robin Hood – powieść Howarda Pyle’a z 1883 roku (oryginalny tytuł: „Wesołe przygody Robin Hooda”)
 Robin Hood – powieść Geoffreya Trease’a z 1934 roku
 Robin Hood – powieść Tadeusza Kraszewskiego z 1949 roku
 Robin Hood z zielonego lasu – powieść Rogera Lancelyna Greena z 1956 roku
 Robin Hood – powieść Davida B. Coe z 2010 roku, na podstawie scenariusza filmu z Russellem Crowe w roli tytułowej.

Gry 
 Robin Hood: Legenda Sherwood 
 Robin Hood: Defender of the crown

Miejscowości w Anglii 
 Robin Hood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Robin Hood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Robin Hood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire